Escanyé est un nom propre français occitan qui peut faire référence à :

Étymologie 
Selon le linguiste Jean Tosti, Escanyé serait

Patronyme 

 Sébastien Escanyé (1759-1832), homme politique français ;
 Ferdinand Escanyé (1795-1874), homme politique français, fils du précédent ;
 Frédéric Escanyé (1833-1906), homme politique français, fils du précédent.

Références 

Patronyme français